Но:
 Но — сочинительный противительный союз русского языка.

Персоналии 
 Но Му Хён — южнокорейский политик, президент Республики Корея (с 2003 по 2008 годы).
 Но Джэук — южнокорейский киберспортсмен, игрок в Warcraft III.
 Но, Филипп Фёдорович (1929—1971) — Герой Социалистического Труда, табунщик.

Культура 
 Но — жанр японского традиционного драматического искусства, вид театрального музыкального представления.
 Но — символ японской слоговой письменности кана.
 «Но» — художественный фильм режиссёра Робера Лепажа.

Топонимы 
 Но — библейский город ().

Прочее 
 Н-О (Новочеркасский Однофазный) — первоначальное обозначение электровозов ВЛ61

См. также 
 H0
 НО
 No
 Ноу